Hermanos Castaño puede referirse a:

 Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, paramilitares, actores armados del conflicto armado interno en Colombia.
 Tres Caínes, una serie de televisión colombiana, basada en la historia de los tres anteriores.